Igor Getman (en azéri : İqor Getman), né le  à Bakou en Azerbaïdjan, est un footballeur international azerbaïdjanais, devenu entraîneur à l'issue de sa carrière, qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 

Igor Getman dispute 6 matchs en Ligue des champions, et 4 matchs en Coupe de l'UEFA.

Carrière internationale 
Igor Getman compte 27 sélections avec l'équipe d'Azerbaïdjan entre 1995 et 2002. 

Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Agaselim Mirjavadov pour un match des éliminatoires de l'Euro 1996 contre la Roumanie le  (défaite 4-1). Il reçoit sa dernière sélection le  contre l'Iran (2-2).

Carrière d'entraîneur

Statistiques

Palmarès 
 Avec le Neftchi Bakou
 Champion d'Azerbaïdjan en 1992, 2004, 2005
 Vainqueur de la Coupe d'Azerbaïdjan en 1999, 2002 et 2004

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international azerbaïdjanais
Footballeur soviétique
Joueur du FK Neftchi Bakou
Joueur du Dinamo Stavropol
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Entraîneur azerbaïdjanais de football
Naissance en juin 1971
Naissance à Bakou